Victory kan avse:

Fartyg 

Victoryfartyg – en typ av amerikanskt lastfartyg som massproducerades under andra världskriget
Victory-klass – en fartygsklass bestående av sex robotkorvetter i Singapores flotta som togs i tjänst i början av 1990-talet

Underhållning
Victory (musikalbum) – ett album av The Jackson Five
Victory (Modern Talking) – ett album av Modern Talking
Victory (album av Gaia Epicus) – ett album av Gaia Epicus
Victory (bokserie) – en serie krigsböcker
Melbourne Victory FC – en fotbollsklubb 
Victory Tour – en turné med Michael Jackson
Victory Records – ett amerikanskt skivbolag